Tammer ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Tammer (* 1969), niederländischer Fußballspieler
 Harald Tammer (1899–1942), estnischer Gewichtheber
 Josef Eduard Tammer (1883–1959), deutscher Maler und Grafiker 
 Torus Tammer (* 1969), australischer Filmemacher